Болли — фамилия.
 Болли, Маргарита (1919—2017) — советская разведчица, участница движения Сопротивления, радистка Красной капеллы.
 Болли, Матис (род. 1990) — ивуарийский футболист, полузащитник немецкой «Фортуны» из Дюссельдорфа.